Винда́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах России, связанное с историческим названием города Вентспилса — Виндава.

 Виндавская улица — улица в Москве.
 Виндавская улица — улица в Санкт-Петербурге.